Владимир Трошин:
 Трошин, Владимир Дмитриевич (1932—2019) — российский медик, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный профессор Нижегородской медицинской академии.
 Трошин, Владимир Константинович (1926—2008) — советский и российский певец, актёр театра и кино.